Bassompierre bezeichnet

 Bassompierre (Moselle), Ortsteil von Boulange, Département Moselle, Frankreich 
 Bassompierre (Vosges), Ortsteil von Baudricourt, Département Vosges, Frankreich
 Bettstein (Adelsgeschlecht) (französisch Bassompierre), lothringisches Adelsgeschlecht
 François de Bassompierre (1579–1646), französischer Höfling, Diplomat und Marschall von Frankreich

Siehe auch:
 Erlebnis des Marschalls von Bassompierre, Erzählung von Hugo von Hofmannsthal
 Hôtel de Bassompierre, Monument historique in Paris